Slovak est un nom porté par les personnalités suivantes :
 Hillel Slovak (1962-1988), guitariste américain, ancien membre des Red Hot Chili Peppers ;
 Samuel Slovák (né en 1975), footballeur slovaque.

Homonymie de patronyme